EZE steht für:

 Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe, siehe Evangelischer Entwicklungsdienst
 Eastern Airways, britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Buenos Aires-Ezeiza in Argentinien (IATA-Code)

Eze ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Eze (* 1981), nigerianisch-italienischer Basketballspieler
 Eberechi Eze (* 1998), englischer Fußballspieler
 Emeka Eze (* 1996), nigerianischer Fußballspieler
 Emeka Christian Eze (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Emmanuel Chukwudi Eze (1963–2007), nigerianischer Philosoph
 Patrick Friday Eze (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Stephen Eze (* 1994), nigerianischer Fußballspieler

Èze steht für:
 Èze, französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Èze (Durance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance

Abkürzung